Dziamgon Kongtrul (tyb. འཇམམགོན་ཀོངསྤྲུལ, Wylie:  'Jam-mgon Kong-sprul, ZWPY: Jamgoin Gongzhü) – wielki nauczyciel buddyzmu tybetańskiego, mający istotne znaczenie dla historii, teorii i praktyk wszystkich jego tradycji, którego linia związana jest przede wszystkim z tradycją Kagju poprzez następujących tulku:

1. Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje (1813–1899)

2. Dziamgon Kongtrul Khjentse özer (1902–1952)

3. Dziamgon Kongtrul Karma Lodrö Czökji Senge (1954–1992)

4. Dziamgon Kongtrul Karma Lodrö Chökji Njima (1995-)

4. Dziamgon Kongtrul Jangsi Rinpocze (1995-) – rozpoznany przez II Beru Czientse Rinpocze, XVII Karmapę Taje Dordże i Penora Rinpocze

Linki zewnętrzne 
 Biuro Jego Eminencji Jamgona Kongtrula Rinpochego
 Dziamgon Kongtrul Yangsi Rinpocze

Duchowni buddyjscy
Buddyzm tybetański
Kagyu